La nazionale di pallavolo maschile della Lussemburgo è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Lussemburgo ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Lussemburgo.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per i XVII Giochi dei piccoli stati d'Europa.

Risultati

Campionato mondiale

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

European Golden League

European Silver League

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Lussemburgo

Collegamenti esterni